Molekulska formula -{C7H5NO4}- se može odnositi na:

 2-Nitrobenzojeva kiselina
 3-Nitrobenzojeva kiselina
 4-Nitrobenzojeva kiselina
 Dipikolinska kiselina
 Hinolinska kiselina